

Referenser 

Skånes kommuner sorterade efter yta